Ви́ллем Ма́дисович Ре́йманн (; 6 (19) марта 1906 — 8 июня 1992) — советский эстонский композитор и музыкальный педагог. Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1955). Лауреат Сталинской премии второй степени (1951).

Биография 
В. М. Рейманн родился 6 (19 марта) 1906 года в Пернове (ныне Пярну, Эстония). Окончил Таллинскую консерваторию по классу композиции у Артура Каппа (1933) и фортепиано у Артура Лембы (1936). В 1937—1938 годах совершенствовался по композиции у З. Кодая, Л. Вайнера; по дирижированию — у Э. Унгера в Музыкальной академии имени Ф. Листа в Будапеште. С 1942 года преподаватель музыкально-теоретических предметов и класса камерного ансамбля в Таллинской консерватории. Доцент (1947). Профессор (1965). В 1961—1968 годах заведовал кафедрой теории музыки.

Творчество 
 опера «Во имя мира» («Дальние берега») (1959)
 кантата «Таллин» (1961)
 сюита «Птичий базар в Вильсанди» (1937)
 песни
 оркестровые пьесы
 две сонаты для скрипки и фортепиано (1934, 1945)
 две сонаты для виолончели и скрипки (1932, 1933)
 струнный квартет (1961)

Фильмография 
  — Государство птиц в Вильсанди
  — Советская Эстония
  — Поющий народ
  — Весна на родине
  — Новая жизнь
  — Советская Эстония

Награды и премии 
 Государственная премия Эстонской ССР (1949)
 Сталинская премия второй степени (1951) — за музыку к документальному фильму «Советская Эстония» (1950)
 Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1955)
 орден Трудового Красного Знамени (30.12.1956)

Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР
Лауреаты Государственной премии Эстонской ССР
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Эстонии
Оперные композиторы Эстонии
Композиторы-песенники
Социалистический реализм
Выпускники Эстонской академии музыки и театра
Преподаватели Эстонской академии музыки и театра
Родившиеся в Лифляндской губернии